Mashayekhi ist der Familienname folgender Personen:

Gisela Mashayekhi-Beer (* 1983), österreichische Flötistin und Musikpädagogin
Nader Mashayekhi (* 1958), iranischer Komponist und Musikpädagoge